Frederik Holst (medicus) (1791-1871), Noors arts en hoogleraar
Frederik Holst (voetballer) (1994), Deens voetballer